

Polska 
 Połowce (Polska)

Ukraina 
 Połowce – wieś w rejonie czortkowskim należącym do obwodu tarnopolskiego
 Połowce-Kolonia – część powyższej wsi, dawniej samodzielna miejscowość
 Połowce (obwód rówieński)